La Kypello Kyprou 1961-1962 fu la 20ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell', che così conquistò il suo terzo titolo.

Formula
Erano previsti cinque turni: primo turno, ottavi, quarti, semifinali e finale tutti di sola andata; in caso di pareggio venivano disputati i supplementari, con eventuale ripetizione in caso di perdurare della situazione di parità; la squadra di casa era scelta per sorteggio, così come le squadre ammessi direttamente agli ottavi di finale..

Al torneo erano ammesse sia le tredici squadre di A' Katīgoria 1961-1962 che le dieci squadre di B' Katīgoria 1961-1962.

Risultati

Primo turno
Gare disputate il 17 febbraio 1962.

Replay del primo turno

Ottavi di finale

Replay degli ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Tabellone

Note

Voci correlate
 A' Katīgoria 1961-1962
 B' Katīgoria 1961-1962

Collegamenti esterni

Calcio nel 1961
Calcio nel 1962
1961-1962